Growl (engelsk for knurre eller brøle) har flere betydninger:

Growl (sangteknik) – en sangteknik der anvendes i blandt andet dødsmetal.
Growl (spilleteknik) – en spilleteknik til blæseinstrumenter.
Growl (software) – et computerprogram til  Mac OS X.